Kemény Dénes (1803–1849) politikus, belügyminisztériumi államtitkár az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alatt
 Kemény Dénes (1954) válogatott vízilabdázó, edző, állatorvos